Чемпионы Шотландии по футболу — победители высшего дивизиона в чемпионате Шотландии по футболу, в данный момент — Премьершипа, ранее — Первого дивизиона, Дивизиона А и Премьер-дивизиона Шотландской футбольной лиги, позднее — Шотландской Премьер-лиги.

Футбольная лига в Шотландии была основана в 1890-м году, спустя два года после Футбольной лиги Англии, и первые три года была строго любительской. В 1883 году лига признала профессионализм и к ней присоединились новые клубы, был сформирован Второй дивизион, а высший дивизион стал называться Первым дивизионом.

В годы Второй мировой войны, в отличие от Первой, чемпионат Шотландии не разыгрывался. Вместо него был проведён один розыгрыш «Чрезвычайной лиги», далее команды играли в неофициальных «Южной» и «Северо-восточной лигах». Титулы этих соревнований не признаются лигой и не идут в зачёт клубам.

После войны соревнования возобновились. Часть клубов грозились выйти из лиги и создать «Суперлигу», но после долгих переговоров команды остались в составе лиги, а высший дивизион ненадолго был переименован в «Дивизион А». В начале 1960-х годов чемпионат Шотландии снова стал называться «Первым дивизионом». В 1998 году лучшие команды лиги вышли из её состава и сформировали шотландскую Премьер-лигу. В 2013-м году Премьер-лига поглотила оставшиеся три дивизиона лиги, после чего высший дивизион был переименован в Премьершип.

Подавляющее число титулов чемпиона Шотландии завоевали два клуба из Глазго — «Рейнджерс» и «Селтик». На двоих они выиграли 108 титулов (55 и 52 соответственно). Ни один другой клуб не смог выиграть чемпионат Шотландии больше четырёх раз. Эти две команды составляют так называемую «Старую Фирму» (). Последний раз чемпионом Шотландии не из их числа был «Абердин» в сезоне 1984/85. Самая долгая чемпионская серия составляет 9 побед подряд: дважды девять чемпионств подряд выигрывал «Селтик», один раз — «Рейнджерс». 19 раз «Селтик» выигрывал одновременно чемпионат Шотландии и Кубок Шотландии, 18 раз этого добивался «Рейнджерс». Однажды это сумел сделать «Абердин» (1982/83). «Селтик» и «Рейнджерс» по семь раз выиграли «требл» (Чемпионат, Кубок и Кубок лиги). В сезоне 1966/67 «Селтик» выиграл единственный «квадрупл» (победа в четырёх турнирах в одном сезоне) — Чемпионат, Кубок, Кубок лиги и Кубок европейских чемпионов. Один клуб из числа чемпионов Шотландии уже не существует — это «Терд Ланарк», расформированный в 1967 году.

Чемпионы и призёры 
Легенда

Шотландская футбольная лига 
Шотландская футбольная лига была образована спустя два года после английской и была полностью любительской.

Первый дивизион/Дивизион А шотландской футбольной лиги 
В 1893 году лига признала профессионализм и получила первое расширение, после чего высший дивизион был назван Первым Дивизионом.

Премьер Дивизион шотландской футбольной лиги 
После реформы 1975-о года высший дивизион чемпионата Шотландии сократился до 10-и клубов и был переименован.

Шотландская Премьер-лига 
В 1998-м году клубы Премьер Дивизиона вышли из состава лиги и сформировали Шотландскую Премьер-Лигу.

Шотландский Премьершип 
Последняя реформа чемпионата Шотландии подразумевала упразднение футбольной лиги и создание «Шотландской профессиональной футбольной лиги».

Статистика

Всего титулов 
Легенда

Распределение титулов по городам

Ссылки 
 Турнирные таблицы чемпионатов Шотландии на сайте Премьершипа
 Список чемпионов Шотландии на сайте RSSSF
 Список лучших бомбардиров чемпионатов Шотландии на сайте RSSSF
 Список чемпионов Шотландии на сайте Scottish Football Historical Results Archive

Примечания 

Футбол в Шотландии
Чемпионат Шотландии по футболу